Szwajcaria:
 Gauenstein – dawna nazwa gminy Auenstein

Inne:
 Gauenstein – opactwo